Beleg van Eindhoven (1397) door de Geldersen
 Slag bij Eindhoven (1528) met de Geldersen
 Inname van Eindhoven (1543) door de Geldersen onder Maarten van Rossum
 Plundering van Eindhoven (1577) door de Staatsen
 Plundering van Eindhoven (1578) door de Spanjaarden
 Inname van Eindhoven (1581) door de Staatsen onder La Guarde
 Beleg van Eindhoven (1581) door de Spanjaarden onder Spinola en Haultepenne
 Inname van Eindhoven (1582) door de Staatsen onder L'Espine
 Beleg van Eindhoven (1583) door de Spanjaarden onder Haultepenne en Mansfeld
 Inname van Eindhoven (1643) door de Spanjaarden